Modulus (tandwielen) (ook wel: module), de verhouding tussen de effectieve diameter en het aantal tanden
 Modulus (architectuur) of module, de diameter van een zuil aan de basis; zie ook Dorische orde, Ionische orde
 Modulus (geslacht), slakkensoort uit de familie Modulidae

Wiskunde 
 de absolute waarde van een vector of complex getal
 een getal, gebruikt bij modulair rekenen (rekenen modulo), vaak aangeduid als de rest bij deling

Materiaalkunde 
 Modulus (materiaalkunde), benoeming van enkele moduli. Zie:
 Poisson-factor, ook wel modulus van Poisson, een materiaalconstante.
 elasticiteitsmodulus of modulus van Young, een materiaaleigenschap.
 schuifmodulus (glijdingsmodulus) "G", een materiaalkundige grootheid die het effect van schuifspanning op een materiaal aangeeft.
 compressiemodulus, een materiaalconstante die de volumeverandering aanduidt bij het aanleggen van hydrostatische spanning.

Zie ook 
 Module